A 2018-as MotoGP-világbajnokság a sorozat hetvenedik idénye volt. A szezon március 18-án kezdődött a katari nagydíjjal, és november 18-án ért véget Valenciában.

Az eredetileg 19 futamosra tervezett évadatban egy Grand Prix-vel kevesebbet rendeztek, miután a szeptember 26-i Silverstone-i versenyt törölték.

A királykategória címvédője a spanyol Marc Márquez volt, aki 2016-ban pályafutása harmadik királykategóriabeli világbajnoki címét szerezte. A Moto2, illetve Moto3 címvédője Franco Morbidelli a MotoGP-ben, míg a Joan Mir a Moto2-ben folytatta pályafutását. A MotoGP-ben, Marc Márquez, a Moto2-ben Francesco Bagnaia, a Moto3-ban Jorge Martín lett a világbajnok.

November 18-án a Moto3-ban az élete első versenyén rajthoz álló török Can Öncü 15 évesen a legfiatalabb Grand Prix-győztes lett a sportág történetében.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

A szezon menete

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

Gyártók

Csapatok

Jegyzetek

További információk

2018 a motorsportban
MotoGP-szezonok